Bee Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bee Lake (Kalifornien)
 Bee Lake (Bossier Parish, Louisiana)
 Bee Lake (Catahoula Parish, Louisiana)
 Bee Lake (Michigan)
 Bee Lake (Minnesota)
 Bee Lake (Carroll County, Mississippi)
 Bee Lake (Holmes County, Mississippi)
 Bee Lake (Leflore County, Mississippi)
 Bee Lake (Tallahatchie County, Mississippi)
 Bee Lake (Tennessee)
 Bee Lake (Washington)

Siehe auch:
 Bee Gum Lake
 Bee Tree Lake